Xəlilli – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Xəlilli – centro abitato del distretto di Babek, in Azerbaigian
 Xəlilli – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Xəlilli – centro abitato del distretto di İsmayıllı, in Azerbaigian
 Xəlilli – centro abitato del distretto di Şabran, in Azerbaigian